Piedra Blanca, « pierre blanche » en français, peut désigner :

Toponymes

Piedra Blanca : localité de la province de Catamarca ;

Piedra Blanca, un sommet de l'île

Piedra Blanca : municipalité de la province de Monseñor Nouel

Piedra Blanca : localité de la paroisse civile d'Ucata dans la municipalité d'Atabapo dans l'État d'Amazonas.

Homonymie de toponyme